Катерина Макарова і Олена Весніна були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сє Шувей і Пен Шуай.

Чжань Хаоцін і Ян Чжаосюань виграли титул, у фіналі перемігши Сє і Пен з рахунком 4–6, 6–2, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Dubai Tennis Championships, парний розряд
Жінки, парний розряд